Stegopoma är ett släkte av nässeldjur. Stegopoma ingår i familjen Tiarannidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Stegopoma